Everson (Pensilvânia)
Everson (Washington)

Desambiguação